El nombre Dan Schneider puede referirse a:
Dan Schneider, poeta nacido en Estados Unidos.
Dan Schneider, productor y director de televisión estadounidense.
Dan Schneider, un jugador de béisbol.